Список видів роду валер'яна:

Список, який містить 426 визнаних видів роду валер'яна (Valeriana) з родини жимолостевих (Caprifoliaceae), складений на основі даних сайту Королівських ботанічних садів у К'ю.

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

 
 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Valeriana&commonname= 
 Valeriana на сайті «International Plant Names Index» 
 Valeriana на сайті «Plantsystematics»  
 Список видів Valeriana на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Valeriana на сайті Міністерства сільського господарства США () 

Валер'яна
Валер'яна